Seif ist der Familienname folgender Personen:

 Abd El Aziz Seif-Eldeen (* 1949), ägyptischer Befehlshaber der Luftwaffe
 Ahmad Seif el-Islam (1951–2014), ägyptischer Rechtsanwalt und Menschenrechtsaktivist
 Detlef Seif (* 1962), deutscher Politiker (CDU)
 Joumana Seif (* 1970), syrische Juristin, Frauenrechtlerin und Menschenrechtsaktivistin
 Karl-Winfried Seif (* 1943), deutscher Politiker (CDU)
 Leonhard Seif (1866–1949), deutscher Neurologe, Erziehungsberater und Individualpsychologe
 Linus Seif (1727–1800), süddeutscher Maler
 Mona Seif (* 1986), ägyptische Menschenrechtsaktivistin
 Riad Seif (* 1946), syrischer Unternehmer und Dissident
 Sanaa Seif (* 1993), ägyptische politische Aktivistin
 Silke Seif (* 1972), deutsche Politikerin (CDU)
 Theodor Seif (1894–1939), österreichischer Islamwissenschaftler
 Werner Seif (* 1955), österreichischer Beamter

Seif ist die Bezeichnung für:

 Seif (Düne) (arab. = Schwert), Längsdünen, welche besonders schmal und scharfgratig sind

Seif ist ferner ein arabischer Kampfname:

 Abu Sajaf (arab. = Schwertkämpfer) ist eine islamistische militante Untergrundorganisation
 Saif al-Islam al-Gaddafi (arab. = Schwert des Islam), der zweitälteste Sohn Muammar al-Gaddafis
 Saif al-Adel (arab. = Schwert der Gerechtigkeit) ist ein islamischer Extremist der al-Qaida
 Abu Seif Al Sudani, ein mutmaßlicher Terrorist
 Seif el-Din el-Zoubi, von der Demokratischen Liste von Nazareth

Siehe auch:
 Saif
 Seiff
 Seyff

Abkürzung